Mani Curi (tribú de la plebs 199 aC), 
 Mani Curi (tribú de la plebs 58 aC) 
 Mani Curi (cavaller), cavaller romà conegut per un plet notable
 Mani Curi (amic de Ciceró),